Geografia:
la Planeta és un barri del Pont d'Armentera, a l'Alt Camp. Situat a la riba esquerra del Gaià, es va segregar d'Aiguamúrcia el 1981, municipi en què també hi queden encara algunes de les edificacions d'aquest nucli de població. Aquell any tenia 57 habitants.
 Teatre:
La Planeta és una sala independent de teatre de Girona.